Osoby o tym nazwisku:
 Anna Fehér – węgierska gimnastyczka, olimpijka
 Csaba Fehér – węgierski piłkarz
 István Fehér – węgierski zapaśnik 
 Klára Fehér – węgierska dziennikarka i powieściopisarka
 Miklós Fehér – węgierski piłkarz